Desura — платформа цифровой дистрибуции для платформ Windows, Linux и macOS, позволяющая пользователям загружать и устанавливать игры и модификации к ним. В каталоге представлено около двух тысяч игр, среди которых есть как платные, так и бесплатные.

Особенностью платформы является ориентация на игры инди-разработчиков, а также клиент на основе фреймворка Chromium.

В 2016 году компания Bad Juju Games, владевшая сервисами Desura, IndieRoyale и DailyRoyale обанкротилась, сайты приобретены сервисом OnePlay. О сроках восстановления работоспособности сервиса пока не сообщается.

Примечания

Ссылки 

Цифровая дистрибуция
Проприетарное программное обеспечение
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для Linux